Земан — многозначное понятие.

Носители фамилии 
 Земан, Антонин (более известен как Антал Сташек; 1843—1931) — чешский писатель, поэт, драматург, публицист, переводчик, политик, юрист.
 Земан, Бертольд Карл (1825—1871) — немецкий ботаник и путешественник.
 Земан, Борживой (1912—1991) — чехословацкий кинорежиссёр.
 Земан, Бронислав — чешский режиссёр и сценарист, автор «Приключений Болека и Лёлека».
 Земан, Вальтер (1927—1991) — австрийский футболист.
 Земан, Збинек (1928—2011) — британский историк чешского происхождения.
 Земан, Зденек (род. 1947) — чешский и итальянский футбольный тренер.
 Земан, Йиндржих (род. 1950) — чешский саночник и тренер по санному спорту.
 Земан, Йозеф (1915—1999) — чехословацкий футболист.
 Земан, Камил (1882—1952) — настоящее имя Ивана Ольбрахта, чешского писателя и публициста.
 

 Земан, Мартин (род. 1989) — чешский футболист.
 Земан, Милош (род. 1944) — президент Чехии с 2013 года.
 Земан, Мирослав (род. 1946) — чехословацкий борец греко-римского стиля.
 Земанова, Вероника (род. 1975) — чешская фотомодель.

Другие значения 
 Земан — дворянский титул в Восточной Европе.

См. также 
 Зееман
 Земан-Шах Дуррани
 Земанек
 Зиман
 Тридцать случаев майора Земана